Aldo Manganaro – ex atleta paralimpico italiano
 Giorgio Manganaro – politico italiano
 Jean-Paul Manganaro – saggista, traduttore e accademico francese
 Rodolfo Manganaro – politico italiano
 Santi Manganaro Passanisi – imprenditore e dirigente sportivo italiano